Lehmkuhl steht für:
 Lehmkuhl (Marienheide), einen Ortsteil von Marienheide im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Lehmkuhl (Sargleben), eine Wüstung auf der Gemarkung Sargleben im Landkreis Prignitz in Brandenburg
 Statsraad Lehmkuhl, ein nach Kristofer Didrik Lehmkuhl benanntes Segelschiff

Lehmkuhl ist der Familienname von
 August Lehmkuhl (1834–1918), katholischer Geistlicher, Jesuit und Moraltheologe
 Dirk Lehmkuhl (* 1963), Schweizer Politikwissenschaftler
 Frank Lehmkuhl (* 1966), deutscher Basketballspieler
 Frida Lehmkuhl (1896–1967), Bremer Bürgerschaftsabgeordnete (SPD)
 Gerd Lehmkuhl (* 1948), deutscher Professor für Kinder- und Jugendpsychiatrie
 Hans Lehmkuhl (1883–1969), deutscher Maler, Zeichner und Restaurator
 Hermann Lehmkuhl	(1872–1957), deutscher Politiker (Völkisch-Nationaler Block der Landvolk- und Mittelstandsliste), Landtagsabgeordneter im Oldenburgischen Landtag
 Kirsten Lehmkuhl (* 1959), deutsche Psychologin und Hochschullehrerin
 Kristofer Didrik Lehmkuhl (1855–1949), norwegischer Politiker
 Kurt Lehmkuhl (* 1952), deutscher Journalist und Krimiautor
 Marianne Johanna Lehmkuhl (* 1966), österreichische Rechtswissenschaftlerin
 Tobias Lehmkuhl (* 1976), deutscher Literaturkritiker und Autor
 Ulrike Lehmkuhl (* 1949), deutsche Psychiaterin und Hochschullehrerin
 Ursula Lehmkuhl (* 1962), deutsche Historikerin
 Walther Lehmkuhl (1905–1970), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Wiebke Lehmkuhl (* 1983), deutsche Opernsängerin der Stimmlage Alt
 Wilhelm Lehmkuhl (1897–1952), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (SPD)

Siehe auch:
 Lehmkuhle (Begriffsklärung)